Sumé kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Sumé (ort), Paraíba, 
 Sumé (kommun), Paraíba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar